Stollenbach ist ein geographischer Name:

Fließgewässer:
 Stollenbach, deutscher Name des Důlní potok, Zufluss der Bystřice (March) im Niederen Gesenke, Mähren, Tschechien
 Stollenbach, Oberlauf der Hopstener Aa im Tecklenburger Land, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Stollenbach (Ibbenbürener Aa), Zufluss der Ibbenbürener Aa im Tecklenburger Land
 Stollenbach (Ruhr), linker Nebenfluss der (unteren) Ruhr
 Stollenbach (Sarner Aa), Zufluss der Sarner Aa vom Brünigpass im Schweizer Kanton Obwalden

Orte:
 der Stollenbach (Schwarzwald), Bergweide in der Gemeinde Oberried

Siehe auch:
 Stollengrundbach